Ontwikkeling door Eenheid, Surinaamse politieke partij
 Organisatie Duurzame Energie (Vlaanderen), Belgische organisatie
 Organisatie Duurzame Energie (Nederland), Nederlandse organisatie